O Sergipe Rugby Club*, conhecida também como Serigy, é um clube brasileiro de rugby union com sede na cidade de Aracaju. Disputa suas partidas como mandante no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira) da Sementeira e também treinam no mesmo., no Bairro Jardins.

*Antigo Sergipe Rugby Club.

História 

Após uma constância nos treinamentos, conseguiram novos adeptos aumentando seu quadro de atletas. Assim passaram a disputar a Liga Nordeste de Rugby XV de 2013, um feito inédito no estado. A primeira vitória oficial foi contra a equipe alagoana do Cães de Areia.

Campeonatos

Masculino 

*A equipe do Serigy Rugby Club estreava na competição, ficando em 7º colocado, classificando-se automaticamente para a Liga Nordeste de Rugby XV do próximo ano.

A equipe também conta com a 3ª Colocação no campeonato de Rugby de Areia em 2014, na cidade de Maceió/Al

Possuindo o título de vice-campeão da etapa sul do Campeonato nordestino de Sevens (Nordestão de Sevens) em 2015.